Рыбно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 3534 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Александрув
 Антосин
 Брониславы
 Цыпряны
 Дмишев-Парцель
 Дмишев-Рыбновски
 Эрминув
 Ясенец
 Юзин
 Каменьщызна
 Каролькув-Рыбновски
 Каролькув-Швароцки
 Константынув
 Кошаец
 Людвикув
 Матыльдув
 Нова-Весь
 Новы-Швароцин
 Рыбёнек
 Сарнув
 Стары-Швароцин
 Весола
 Венжыки
 Злота
 Зофювка

Соседние гмины 
 Гмина Илув
 Гмина Коцежев-Полуднёвы
 Гмина Млодзешин
 Гмина Нова-Суха
 Гмина Сохачев

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства